Плюскелле́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Каллак. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22243.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 440 км к западу от Парижа, в 140 км западнее Ренна, в 55 км к западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 528 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 268 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 185 были экономически активными, 83 — неактивными (показатель активности — 69,0 %, в 1999 году было 66,8 %). Из 185 активных работали 170 человек (94 мужчины и 76 женщин), безработных было 15 (8 мужчин и 7 женщин). Среди 83 неактивных 30 человек были учениками или студентами, 38 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам и оссуарий (XVI век). Исторический памятник с 1926 года
 Крест на кладбище (XVII век). Исторический памятник с 1926 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор